«Берлин Атлетик 07» ( или Berliner AK 07) — немецкий футбольный клуб из Берлина, в настоящий момент выступает в Региональной лиге, четвёртом по уровню в системе футбольных лиг страны.

История 

Клуб основан 15 декабря 1907 года, в первую очередь как легкоатлетический. Например, знаменитый Берлинский марафон первоначально проводился именно этим обществом. Футбольная команда появилась в 1908 году и выступала в низших городских лигах, никогда не имея профессионального статуса. В 1999 году «Атлетик» вышел в Оберлигу, впервые в своей истории.

В 2004 году в клубе произошла смена руководства — произошло объединение с двумя этническими турецкими командами из Берлина — BFC Güneyspor и Fenerbahce Berlin. В 2006 году клуб подписал договор о сотрудничестве с турецким клубом «Анкараспор» и сменил имя на «Анкараспор Берлин». Также изменились клубные цвета — с красно-белых на бело-синие, цвета головного клуба. В 2010 году команда впервые в истории выиграла Кубок Берлина и получила право выступить в Кубке Германии 2010/11.

В первом раунде дома «Анкараспор Берлин» принял клуб Первой Бундеслиги — «Майнц 05» и уступил 1:2. Однако в сезоне 2010/11 вновь сменилось руководство, которое вернуло клубу традиционное название и цвета. Это принесло «Атлетику» удачу, и команда, впервые в своей истории, вышла в Региональную лигу «Север».

Текущий cостав

Известные игроки 

   Пардис Фарджад-Азад

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Берлинер АК 07 на трансфермаркете 

Футбольные клубы Германии
Футбольные клубы по алфавиту